Ca n'Illa és una masia construïda al municipi de Sant Jaume de Llierca, a la comarca catalana de la Garrotxa. Es troba a la vora de la confluència del torrent homònim amb el Fluvià.

Masies de Sant Jaume de Llierca